Николай Сипягин:
 Сипягин, Николай Иванович (1911—1943) — советский морской офицер, командир дивизиона сторожевых катеров, Герой Советского Союза.
 Сипягин, Николай Мартемьянович (1785—1828) — русский командир эпохи наполеоновских войн.